Elati puede referirse a:

 Elati (Arta), un pueblo de la Unidad periférica de Arta.
 Elati (Ioánina), un pueblo de la Unidad periférica de Ioánina.
 Elati (Tríkala), un pueblo de la Unidad periférica de Tríkala.
 Elati (Grevená), un pueblo de la Unidad periférica de Grevená.